Серина Уилямс е шампионката от предната година, но тя губи от Гарбине Мугуруса във втори кръг.

За първи път на турнир от Големия шлем в Откритата ера първите три поставени тенисистки не успяват да достигнат до осминафиналната фаза – втората поставена Ли На отстъпва в първи кръг на Кристина Младенович; Уилямс, като първа поставена, е елиминирана във втори кръг от Мугуруса, а поставената под номер 3 Агнешка Радванска е отстранена от Айла Томлянович в трети кръг.

Мария Шарапова стига до финалния мач за трета поредна година. Тя го печели срещу Симона Халеп след оспорвана трисетова битка, продължила 3 часа и 2 минути. За последно женският финал се реши в три сета през 2001 г.

Поставени тенисистки

Квалификантки

Тенисистки, получили уайлд кард (WC)

Тенисистки, играещи със защитаващ ранкинг (PR) 
  Ивета Мелцер (Първи кръг)

Тенисистки, отказали се от участие в турнира

Схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите

Открито първенство на Франция
WTA Тур 2014